En économie, une assurance retraite, ou assurance-retraite, est un système d'assurance - publique, mutuelle, ou privée - permettant d'assurer un revenu aux personnes qui sont à la retraite.

 Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), aussi appelée L'Assurance Retraite, un organisme national de gestion d'assurance-retraite en France ;
 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), un organisme régional de gestion des retraites, également en France ;

Retraite